Ramire I d'Oviedo (v. 791-850), roi des Asturies de 842 à 850.
 Ramire I d'Aragon (v. 1000-1063), premier roi d'Aragon.

Ramire I